Váradi László (1950–2007) zenész, dobos (Scampolo, Tűzkerék)
 Váradi László (1954) tornász, sportakrobata, edző
 Váradi László Junior Prima díjas zongoraművész